Elena de Waldeck y Pyrmont (; Arolsen, 17 de febrero de 1861-Hinterriss, 1 de septiembre de 1922) era hija de Jorge Víctor, príncipe de Waldeck y Pyrmont y su primera esposa, la princesa Elena de Nassau; se convirtió en miembro de la familia real británica por su matrimonio con el príncipe Leopoldo, duque de Albany.

Familia 

Ella nació en Arolsen, capital de Waldeck, principado soberano del Imperio alemán. Era hermana de Federico, príncipe de Waldeck y Pyrmont; de María, primera esposa de Guillermo II de Wurtemberg; y de Emma, consorte de Guillermo III de los Países Bajos (madre de la reina Guillermina).

Sus abuelos maternos eran Guillermo, duque de Nassau y de su segunda esposa, la princesa Paulina de Wurtemberg. Paulina era hija del príncipe Pablo de Wurtemberg y de su esposa, la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen.

Pablo era hijo de Federico I de Wurtemberg y su esposa la duquesa Augusta Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel. Augusta era la hija mayor de Carlos Guillermo Fernando, duque de Brunswick-Luneburgo y la princesa Augusta de Gran Bretaña, hermana mayor de Jorge III del Reino Unido.

Matrimonio 

Junto con Emma y una tercera hermana, Paulina, Elena fue considerada como candidata como segunda esposa de Guillermo III de los Países Bajos. Después se reunió con su tío abuelo cuarto el príncipe Leopoldo, duque de Albany, hijo menor de su tía bisabuela tercera la reina Victoria, a sugerencia de su madre. Los dos se comprometieron en noviembre de 1881. Leopoldo era en realidad primo tercero de la abuela de Elena, la princesa Paulina de Wurtemberg, ya que los dos eran tataranietos de Federico, príncipe de Gales.

El 27 de abril de 1882, Leopoldo y Elena se casaron en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. Su título después de su matrimonio fue "Su Alteza Real la duquesa de Albany". Después de la boda, Leopoldo y Elena residieron en Claremont House. La pareja tuvo un breve matrimonio, pero feliz, que terminaría con la muerte de Leopoldo a causa de su hemofilia por una caída en Cannes, en marzo de 1884. En el momento de la muerte de Leopoldo, Elena estaba embarazada de su segundo hijo.

Personalidad y trabajo social 

Según las memorias de la hija de Elena, la princesa Alicia, condesa de Athlone, Elena era muy inteligente, tenía un fuerte sentido del deber y un genuino amor por el trabajo social.

Elena particularmente disfrutaba de la resolución de problemas matemáticos y leer filosofía: durante su trágico y breve matrimonio, el príncipe Leopoldo presentó orgullosamente a su esposa en círculo de académicos del que se había hecho amigo en la Universidad de Oxford. Elena mantuvo estas amistades toda su vida.

Durante su viudez, se convirtió en fundadora del Fondo Deptford, una organización inicialmente dedicada a ayudar a encontrar trabajo alternativo para mujeres y niñas en malas condiciones. En 1899 Elena abrió el Instituto Albany. Este más tarde se ampliaría en un centro combinado comunitario y de representaciones con un teatro conocido como Albany Empire. Dicho centro sufriría un incendio provocado en 1978, y se sería reinaugurado por la princesa Diana de Gales en 1982 como Teatro Albany.

Años después 

Después de la muerte de Leopoldo, Elena y sus dos hijos, Alicia y Carlos Eduardo, continuaron residiendo en Claremont House. Tras la muerte de Alfredo, príncipe heredero de Sajonia-Coburgo-Gotha, en 1900, el hijo de dieciséis años de Elena, Carlos Eduardo, fue seleccionado como nuevo heredero del ducado alemán, se separó de su madre y hermana con el fin de establecer su residencia allí. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, catorce años después, Carlos Eduardo luchaba en el Ejército alemán, y como resultado de ello, fue despojado de sus títulos británicos por una ley del Parlamento en 1917. Por el contrario, su hija Alicia se quedó en el Reino Unido y contrajo matrimonio con un hermano de la reina María, consorte del rey Jorge V.

En 1901, se especuló que se casaría con Archibald Primrose, V conde de Rosebery.

La princesa Elena de Waldeck-Pyrmont murió el 1 de septiembre de 1922 de un ataque al corazón en Hinterriss, Tirol, Austria, mientras visitaba a su hijo.

A través de su hijo Carlos Eduardo, Elena es bisabuela de Carlos XVI Gustavo, actual rey de Suecia.

Títulos, estilos y distinciones honoríficas

Títulos y estilos 
 17 de febrero de 1861-27 de abril de 1882: Su Alteza Serenísima la princesa Elena de Waldeck y Pyrmont.
 27 de abril de 1882-11 de octubre de 1905: Su Alteza Real la duquesa de Albany.
 11 de octubre de 1905-1 de septiembre de 1922: Su Alteza Real la duquesa viuda de Albany.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India ().
  Miembro de la Real Cruz Roja (). 
  Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)
  Dama de la Real Orden Familiar del Rey Eduardo VII ().
  Dama de justicia de la Venerable Orden de San Juan ().

Hijos

Ancestros

En la ficción 

Elena es interpretada por la actriz Sophie Robertson en la serie de ficción Los irregulares (serie de televisión).

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Windsor
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Miembros de la Real Cruz Roja
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Damas de justicia de la Orden de San Juan
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Duquesas británicas por matrimonio
Princesas británicas por casamiento